Жди меня — словосочетание, имеющее следующие значения: 
 «Жди меня» — стихотворение Константина Симонова и песня Матвея Блантера.
 Жди меня (фильм)
 Жди меня (телесериал)
 Жди меня (телепередача)